Candace McNamee (1980-), joueuse américaine de volley-ball ;
  ;
 Eoin McNamee (1961-), écrivain et scénariste d'Irlande du Nord, auteur notamment de roman policier et de littérature d'enfance et de jeunesse ;
 Graham McNamee (1888-1942), pionnier américain de l'animation et du journalisme radiophonique ;
 Joe McNamee (1926-2011), joueur de basket-ball professionnel américain ;
 Paul McNamee (1954-), joueur de tennis professionnel australien ;
 Peter McNamee (1935-2021), footballeur écossais.

Patronyme anglais